De Eusauropoda vormen een onderverdeling van de Sauropoda, plantenetende dinosauriërs. 

De naam werd voor het eerst gebruikt door Upchurch in 1995, zonder een definitie te geven. De klade is in 1997 voor het eerst gedefinieerd door Salgado: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Barapasaurus tagorei en de Neosauropoda en al zijn afstammelingen. In 1998 gaven Wilson en Sereno echter een stamkladedefinitie: de groep bestaande uit Saltasaurus en alle soorten nauwer verwant aan Saltasaurus dan aan Vulcanodon. Upchurch gaf in 2004 echter een noduskladedefinitie: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Saltasaurus loricatus en Shunosaurus lii; en al zijn afstammelingen. Paul Sereno is hierin niet meegegaan en maakte zijn definitie uit 1998 in 2005 exacter door ook de soortnamen te geven: Saltasaurus loricatus en Vulcanodon karibaensis.

De groep bestaat uit grote tot gigantische planteneters uit het Jura en het Krijt. De groep moet zich al voor het Hettangien (188 miljoen jaar geleden) afgesplitst hebben maar die periode heeft weinig goed fossiel materiaal opgeleverd. Men hoopt de klade zo gedefinieerd te hebben dat zij alleen die vormen bevat waarvan het bij de tegenwoordig bekende soorten voor ons volstrekt duidelijk is dat ze niet tot de Prosauropoda behoren. Belangrijke onderverdelingen zijn de Cetiosauridae en de Neosauropoda.

Een mogelijke stamboom van de Eusauropoda is de volgende:

Sauropoda